Tulnic se poate referi la:

Tulnic, instrument de suflat, asemănător cu buciumul

Râul Tulnic, afluent al râului Runc
Tulnic și Lioara, poezie scrisă de George Coșbuc

Vezi și 
Tulnici, sat din Comuna Tulnici, Vrancea
Cornul Alpilor, (Alphorn), instrument muzical asemănător tulnicului românesc, răspândit în munții Alpi.